Божидар Јанковић, генерал
 Божидар Јанковић (лекар)
 Божидар Јанковић (архитекта)